Тоновка — железнодорожная станция 5 класса Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево (линия неэлектрифицирована), расположена в  Кирсановском районе Тамбовской области, в 86 км от станции Тамбов. Через станцию производятся пригородние пассажирские перевозки на Тамбов,  Ртищево, Тамалу, Кирсанов.

История 
Станция открыта в 1960 году в связи со строительством Кирсановского сахарного завода.

Деятельность 
 Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 
 Единая сетевая разметка:Тоновка
 Тарифное руководство № 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 06.10.2010) Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Станция Тоновка на карте Тамбовской области
 Станция Тоновка на карте железных дорог России и СНГ
 Карта Юго-Восточной железной дороги
 Тарифное руководство № 4. Алфавитный список железнодорожных станций
 Станция Тоновка на сайте translogist.ru

Станции Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги